, né en 1880 et mort le  à Toulouse, est un abbé français.

Carrière 
Il commence comme vicaire à l'église Notre-Dame du Taur de Toulouse avant de devenir, en 1913, prêtre à Lagrâce-Dieu où il fait réaliser un monument aux morts par Armand Larroque et Jeanne Astre.

Il rejoint en  le conseil national du régime de Vichy, et est exécuté le  par la résistance, en représailles de l'assassinat de Maurice Sarraut, directeur de La Dépêche de Toulouse, par les collaborateurs. Ses obsèques sont célébrées le  à la cathédrale Saint-Étienne.

Références

Bibliographie

Liens externes 
 

Prêtre catholique français du XXe siècle
Membre du Conseil national (gouvernement de Vichy)
Naissance en 1880
Décès en décembre 1943
Décès à Toulouse